

Geografia

Austria 
 Ellmau – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Ellmau – dzielnica gminy Regenstauf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona

Zobacz też 
 Elmau